Antoni Bernadó (1966 -), marathonien andorran, 
 Joaquín Bernadó (1935 -2022), matador espagnol,
 Jordi Bernadó (1966 -), photographe espagnol,